Albert Chenevier
Charles Chenevier
Hôpital Albert-Chenevier